Нэлыня-Вож — название рек:

Россия 
 Нэлыня-Вож (приток Большой Нерцеты) — река.
 Нэлыня-Вож (приток Малой Роговой) — река.